The Magician's Birthday — п'ятий студійний альбом англійської групи Uriah Heep.

Композиції 
 Sunrise — 4:04
 Spider Woman — 2:25
 Blind Eye — 3:33
 Echoes in the Dark — 4:48
 Rain — 3:59
 Sweet Lorraine — 4:13
 Tales — 4:09
 The Magician's Birthday — 10:21

Джерела 
 The Magician's Birthday  allmusic
 The Magician's Birthday  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep